Attfield ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Attfield (1756–1829), englischer Cricketspieler
 John Attfield (1835–1911), englischer Chemiker
 Roger Attfield (* 1939), Pferdetrainer